Refaja Ziekenhuis (Stadskanaal)
 Refaja Ziekenhuis (Dordrecht), voormalig ziekenhuis in Dordrecht (1965-1970)